Arsenio (von griechisch arsenios, dt. männlich) ist der Name folgender Personen:

 Arsenio Hall, US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Arsenio Rodríguez (Musiker) (1911–1970), kubanischer Musiker
 Arsenio Rodríguez (Fußballspieler), paraguayischer Fußballspieler
 Arsenio Martínez-Campos, spanischer General
 Arsenio Cabungula, angolanischer Fußballspieler
 Arsénio Bano, Politiker aus Osttimor
 Maestro Arsenio, römischer Goldschmied und Medailleur aus dem 16. Jahrhundert

Arsenio steht für
 Estadio Arsenio Erico (dt. Arsenio-Erico-Stadion) in der paraguayischen Hauptstadt Asunción